Олбрайт — фамилия. Известные носители:
 Олбрайт, Айвен (1897—1983) — американский художник.
 Олбрайт, Гэри (1963—2000) — американский спортсмен, рестлер.
 Олбрайт, Крис (род. 1979) — американский футболист.
 Олбрайт, Лола (1924—2017) — американская актриса и певица.
 Олбрайт, Мадлен (1937—2022) — государственный секретарь США в 1997—2001 годах. 
 Олбрайт, Тенли (род. 1935) — американская фигуристка-одиночница.
 Олбрайт, Уильям (1891—1971) — американский востоковед, эпиграфист, один из основоположников библейской археологии и археологического направления библейской географии.
 Олбрайт, Фуллер (1900—1969) — американский эндокринолог.
 Олбрайт, Чарльз Фредерик (род. 1933) — американский серийный убийца.
См. также
 Олбрайтон